Exenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Exenbach (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Exenbach (Grainet), Dorf der Gemeinde Grainet, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Exenbach (Viehhofen), Ortsteil der Gemeinde Viehhofen, Bezirk Zell am See, Salzburg

Gewässer:
 Exenbach (Loferbach), rechter Zufluss des Loferbachs (zur Saalach) in Lofer, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Exenbach (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs (zur Wolfsteiner Ohe) nach Höllmühle, Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Exenbach (Röhrlbach), linker Zufluss des Röhrlbachs (zum Asbach, zum Schwarzen Regen) bei Trautmannsried, Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Exenbach (Saalach), rechter Zufluss der Saalach bei Exenbach, Gemeinde Viehhofen, Bezirk Zell am See, Salzburg

Siehe auch:
 Echsenbach